Dassault Étendard («estandarte» en francés) es el nombre que recibieron una serie de aviones de combate fabricados por el constructor aeronáutico francés Dassault Aviation a partir de los Años 1950. Los que llegaron a alcanzar el estado de prototipo fueron los siguientes:

 Dassault Étendard II: prototipo de avión de caza para el Ejército del Aire Francés. Realizó su primer vuelo el 23 de julio de 1956, pero no llegó a entrar en servicio, ya que fue rechazado en favor del Dassault Mirage III.

 Dassault Étendard IV: avión de ataque embarcado que formó parte de la Aviación Naval Francesa, que operó las 90 unidades construidas, de las cuales 21 eran de la versión de reconocimiento aéreo. Realizó su primer vuelo el 21 de mayo de 1958.

 Dassault Étendard VI: prototipo que formó parte en una competición de la OTAN en la que se buscaba el desarrollo de un nuevo avión de caza estándar para equipar a las fuerzas aéreas que formaban parte de la misma, y que fue desestimado en favor del Fiat G.91 italiano, por lo que no llegó a entrar en servicio.

 Dassault-Breguet Super Étendard: avión derivado del Étendard IV que realizó su primer vuelo el 28 de octubre de 1974, y que permanece en servicio en la Marina Argentina, con la que participó en la Guerra de las Malvinas. Durante un breve periodo de tiempo (1983-1985) también fue operado por la Fuerza Aérea Iraquí durante la Guerra Irán-Irak, hasta la llegada a la misma de los Mirage F1.

Referencias